

Brasileiros
Antônio João Ribeiro — militar, herói da Guerra da Tríplice Aliança 
Antônio Franco Ribeiro — político de Minas Gerais; deputado estadual entre 1951 e 1955
Antônio Pacheco Ribeiro — religioso e político, deputado estadual entre 1955 e 1963
Falcão (cantor sertanejo) — Antônio Rosa Ribeiro; cantor de música sertaneja 
Badalhoca — Antônio Carlos Gueiros Ribeiro; voleibolista (n. 1957)
Antônio Ribeiro (compositor) (n. 1971)

Portugueses
António Ribeiro Chiado — poeta do século XVI
Antônio Simões Ribeiro — pintor do século XVIII ativo no Brasil
António Lopes Ribeiro — cineasta 
António Ribeiro — cardeal 
António Gonçalves Ribeiro — militar e político 
António Pinto Ribeiro — professor universitário e escritor
António Manuel Ribeiro — músico de rock 
José António Ribeiro dos Santos — Estudante, assassinado pelo Estado Novo (1946 - 1972)
António Silva Ribeiro - Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal

Desambiguações de antropônimos]